Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2020 го́да () — 29-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу. Это первый сезон при новом формате, когда турнир проходит в рамках единой лиги, а не в качестве региональных соревнований.

Команды — участницы

Выступление в предыдущем сезоне

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

За 1 — 6 места 
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=160|Примечания

 «Кароста» опережает «Приекули» по результату личной встречи (3:1).

За 7 — 12 места 
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=190|Примечания

 «ДЮСШ Прейли», «Олайне» и «Алианце» расположились в таком порядке по результатам личных встреч (соответственно, 6, 6 и 0 очков).
 «ДЮСШ Прейли» опережает «Олайне» по результатам личных встреч (0:1 и 3:1).

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап

За 1 — 6 места

За 7 — 12 места 

 Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 11/07/2020 «Albatroz/Елгава» — «Стайцелес Бебри» 8:1
 Самая крупная победа гостей (+4):
 18/07/2020 «Алианце» — «Саласпилс» 2:6
 Наибольшее число голов в одном матче (12):
 18/07/2020 «Олайне» — «Балви» 9:3

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2020
 Первая лига Латвии по футболу 2020
 Третья лига Латвии по футболу 2020
 Кубок Латвии по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 

2020
Футбол в Латвии в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020